Barcelona Ladies Open 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner. Turneringen var den tredje udgave af Barcelona Ladies Open, og den var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i David Lloyd Club Turó i Barcelona, Spanien i perioden 13. – 19. april 2009.

Damesingletitlen blev vundet af den useedede italiener Roberta Vinci, som i finalen slog Marija Kirileno (seedet 6) fra Rusland med 6-0, 6-4. I damedouble blev det til gengæld til farvoritsejr, idet de førsteseedede spaniere Nuria Llagostera Vives og María José Martínez Sánchez vandt over de rumænsk-slovenske par Sorana Cîrstea og Andreja Klepač med 3-6, 6-2, [10-8].

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 23 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens seks spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf to lucky losers, som erstattede Petra Cetkovská og Anabel Medina Garrigues, som med kort varsel meldte afbrud. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Barcelona Ladies Open   
 Sony Ericsson WTA Tour – Barcelona Ladies Open 2009 – Resultater  

WTA Tour 2009